58-й чемпіонат України (УРСР) з шахів, що проходив у Херсоні в листопаді 1989 року.

Загальна інформація про турнір 
Категорія турніру — VII (середній рейтинг учасників — 2409 очка).

Фінальний турнір чемпіонату України 1989 року проходив за коловою системою за участі 16 шахістів. Слід відзначити досить сильний склад учасників чемпіонату, серед яких триразові чемпіони України Володимир Маланюк (1980, 1981, 1986) та Валерій Невєров (1983, 1985, 1988). Учасники чемпіонату, окрім чемпіонського звання, розігрували також 3 путівки у фінальну частину чемпіонату СРСР з шахів 1990 року.

Чемпіоном України 1989 року став харківський шахіст Ігор Новіков, який, не програвши жодної партії та набравши разом з Геннадієм Кузьміним (Луганськ) по 10½ очок, випередив останнього за рахунок додаткового показника.

Третє місце посів ще один луганчанин Олександр Шнейдер, який також за рахунок додаткового показника випередив киянина Юрія Круппу.

Зі 120 зіграних на турнірі партій  — 72 закінчилися перемогою однієї зі сторін (60,0%), внічию завершилися 48 партій.

Турнірна таблиця

Посилання 
 Таблиця чемпіонату 
  Партії чемпіонату
 Чемпіонат України 1989 року на 365chess.com

1989 у шахах
Шахові турніри 1989
1989 в українському спорті
Листопад 1989
Чемпіонати УРСР із шахів